XXVIII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Патрах (Греция), с 19-го по 23 сентября 2007 в национальном спортивном центре.

Медалисты

Квалификация

Индивидуальное многоборье

Финалы

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Финалы групповых упражнений

Групповое многоборье

5 скакалок

3 обруча+2 пары булав

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира в Греции
Сентябрь 2007 года
Спорт в Патрах
Спорт в Греции в 2007 году
Международные соревнования по гимнастике в Греции